Oscar Straus (ur. 1850-1926) – amerykański polityk, sekretarz handlu i pracy
 Oscar Straus (1870-1954) – austriacki kompozytor operetkowy